Barxa es una aldea española situada en la parroquia de Chavaga, del municipio de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, Galicia.

Localización 

Se encuentra a una altitud de 370 metros sobre el nivel del mar, junto a la línea ferroviaria León-A Coruña y la carretera LU-933.

Demografía

Referencias 

Localidades de Monforte de Lemos
Localidades de la provincia de Lugo